Amazing (canção de Aerosmith)
 Amazing (canção de Madonna)
 Amazing (canção de Inna)
 Amazing (canção de Seal)

Desambiguação